Unibet.com – squadra ciclistica attiva dal 2006 al 2007, poi diventata Cycle Collstrop
Unibet.com – società britannica di scommesse on line